JKP est un sigle qui peut désigner :
 Jaunā Kristīgā partija (en français, Nouveau Parti chrétien), un parti politique letton du centre, fondé en 1997 et dissous en 2002 ;
 Jaunā konservatīvā partija (en français, Nouveau Parti conservateur), un parti politique conservateur letton, classé au centre droit, fondé en 2014 ;
 Jessica Kingsley Publishers, une maison d'édition indépendante multinationale, basée à Londres.